SMS Möwe, nave corsara tedesca
 Classe Möwe, classe di torpediniere tedesca

Altri progetti